Pulli kan syfta på:

 Pulli (pluralis av latin pullus "unge/kyckling") – med "pullus", förkortat "pull.", avses inom ornitologin dräktstadiet före juvenil – det vill säga fågeln är inte färdigvuxen och bär dundräkt, se Dununge

Geografi

Estland 

 Pulli, Ösel, en by i Ösels kommun i landskapet Saaremaa (Ösel), 
 Pulli, Pärnumaa, en by i Tori kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Pulli, Tartumaa, en by i Kambja kommun i landskapet Tartumaa, 
 Pulli, Võru kommun, en by i Võru kommun i landskapet Võrumaa, 
 Pulli, Rõuge kommun, en by i Rõuge kommun i landskapet Võrumaa, 
 Põdramõtsa, en by som innan kommunreformen 2017 hette Pulli i Rõuge kommun i landskapet Võrumaa,

Finland 

 Pulli (ö), Norra Karelen, Mellersta Karelen, 
 Pulli, by i Lojo i Nyland

Referenser

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar